Кирилл Владимирович Шевченко (род. 19 октября 1966, Новочеркасск, СССР) — историк, профессор Минского филиала РГСУ, доктор исторических наук (2008). Также преподаёт на кафедре истории южных и западных славян Исторического факультета Белорусского государственного университета.

Биография 
В 2008 году защитил в МГУ им. М. В. Ломоносова диссертацию «Лужицкий вопрос и Чехословакия в 1918—1948 гг.» на соискание ученой степени доктора исторических наук. Диплом прошел нострификацию в Белоруссии.

Опубликовал более 30 материалов в «Перечне ведущих рецензируемых журналов и изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ».

Примечания

Труды 
 Лужицкий вопрос и Чехословакия в 1945—1948 гг. Москва, 2004. — 284 с. (18 п.л.)
 
  

Преподаватели РГСУ
Сорабисты России
Историки Белоруссии
Родившиеся в 1966 году
Родившиеся в Новочеркасске